Altan steht für:
 Altan, in der Architektur ein abgestützter Austritt an einem Gebäude, siehe Söller
 Altan (Band), eine irische Musikgruppe
 Altan (Hutberg), ein Aussichtsturm auf dem Hutberg in Herrnhut, Sachsen
 Altan Jalab, eine Ortschaft in Badachschan in Afghanistan
 Altan (Turkname), aus dem Mongolischen und den Turksprachen stammender männlicher und weiblicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort

Altan ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Altan (* 1950), türkischer Journalist und Schriftsteller
 Carlo Tullio Altan (1916–2005), italienischer Anthropologe und Soziologe
 Francesco Tullio Altan (* 1942), italienischer Comic-Künstler

Siehe auch:
 Althann
 Aldan